De Leptocleididae zijn een familie van plesiosauriërs die leefde tijdens het Krijt. Het betreft voornamelijk kleine vormen met zowel korte als lange nekken, die de kustwateren bewoonden.

In 1940 benoemde White de familie Leptocleididae.

Een klade Leptocleididae werd in 2010 door Ketchum en Benson gedefinieerd als de groep omvattende Leptocleidus superstes en alle soorten nauwer verwant aan Leptocleidus dan aan Cryptoclidus eurymerus, Elasmosaurus platyurus, Plesiosaurus dolichodeirus, Pliosaurus brachydeirus, Polycotylus latipinnis of Rhomaleosaurus victor.

In 2010 werd één synapomorfie, gedeeld nieuw kenmerk, vastgesteld: het voorhoofdsbeen mist een tak aan de achterste buitenzijde.

Behalve Leptocleidus zijn Brancasaurus, Hastanectes, Umoonasaurus, Vectocleidus en Nichollssaura mogelijke leptocleididen.

De Leptocleididae zijn de zustergroep van de Polycotylidae binnen de Leptocleidia. Een mogelijke stamboom toont het volgende kladogram.

Plesiosauria